L'avortement est l'interruption du processus de gestation chez les animaux vivipares. On distingue :
 L'avortement spontanée ou fausse couche si l'interruption de gestation est spontanée ;
 L'avortement déclenché qui, chez l'humain, peut soit être une interruption médicale de grossesse s'il est fait pour des raisons médicales soit une interruption volontaire de grossesse s'il est fait pour des raisons non-médicales.